L (латиниця) — літера латинської абетки.
 Римська цифра, що позначає число 50.
 L — символ, яким позначається амінокислота лейцин.
 L (Death Note) — персонаж манги, аніме та відеоігор «Death Note».
 L. — міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора: Карл Лінней.